

Селище:
 Слобідське — Харківська область, Харківський район.
 Слобідське — Харківська область, Лозівський район.